Albie Reisz – giocatore di football americano statunitense
 Karel Reisz – regista e critico cinematografico cecoslovacco naturalizzato britannico
 Robert R. Reisz – paleontologo canadese